— женщина, развлекающая своих клиентов (гостей, посетителей) японским танцем, пением, ведением чайной церемонии, беседой на любую тему, обычно одетая в кимоно и носящая традиционные макияж и причёску.

Основная работа гейш — проведение банкетов в чайных домах, отелях японского типа и традиционных японских ресторанах, где гейша выступает хозяйкой вечеринки, развлекая гостей (мужчин и женщин). Банкет в традиционном стиле носит название . Гейша должна направлять беседу и способствовать весёлому времяпрепровождению своих гостей, зачастую флиртуя с ними, но сохраняя при этом своё достоинство.

Традиционно в японском обществе разделяют круги общения, из-за чего жёны японцев не могли присутствовать на банкетах с коллегами, это расслоение породило гейш — женщин, которые не входили во внутренний, семейный круг общения. Уклад жизни гейш и куртизанок был чётко расписан: бо́льшую часть своего времени они, особенно до Второй мировой войны, проводили в городских районах, называемых ханамати ( — «город цветов»). Наиболее известными подобными районами являются Гион Кобу, Камиситикэн и Понто-тё, расположенные в Киото, и в которых традиционный образ жизни гейш сохранился более явно.

Гейш в современной Японии, даже в Киото, осталось совсем немного: так, если в 1920-е годы по всей стране было более 80 тысяч гейш, то по состоянию на 2018 год их число не превышает и тысячи, из них в Токио и Киото примерно по три сотни.

Название 
Название профессии состоит из двух иероглифов: «искусство» и «человек», таким образом означая «человек искусства». Вместе с тем для обозначения подобных артисток и их профессии, как в японском, так и в остальных мировых языках, включая русский, встречаются и другие наименования. Так, в области Кансай, где расположен Киото — один из крупнейших центров культуры гейш, начиная с реставрации Мэйдзи используются понятия «гэйко», а для ученицы — понятие «майко». Слово «майко» используется и в других городах

Ученицы токийских гейш называются хангёку «полудрагоценный камень», так как их время в два раза дешевле, чем время гейши); также имеется общее наименование .

История профессии 

Основными центрами культуры гейш являются Киото, Осака и Токио, где они впервые появились в XVII столетии. И если изначально в роли гейш выступали мужчины — актёры и музыканты театра Кабуки, то позднее представителями этой профессии становились только женщины. Между гейшами и актёрами Кабуки до сих пор существует связь: гейши посещают представления, а актёры ходят на банкеты. Кроме того, существует декабрьская традиция актёрам расписываться на кандзаси учениц гейш.

Первыми гейшами были мужчины, работавшие шутами на банкетах в юкаку. Они распаляли клиентов проституток непристойными шутками и народными песнями. Первой гейшей женского пола была Касэн из домика Огия в Ёсиваре. Касэн работала проституткой, но сумела выплатить долг по контракту и стала свободной, перейдя в гейши в 1761 году. Изначально гейши делились на несколько разновидностей:  занималась только развлечением гостей, а  могла торговать телом. В 1779 году профессия гейш стала существовать официально, появился офис , установивший правила для них. Гейшам в юкаку было запрещено спать и даже сидеть рядом с клиентами юдзё, носить яркие кимоно, гребни и кандзаси в причёске. Гейши района Миягава-тё ещё в 1960-х имели сомнительную репутацию из-за того, что в прошлом практиковали «двойную регистрацию» как гейши и как проститутки. Однако, несмотря на то, что гейш часто уличали в нарушении закона о проституции, в 1957 году, когда проституция была запрещена, их профессия осталась легальна.

«Золотой век» гейш пришёлся на 1860-е годы, в те времена они были настоящими звёздами, музами для многих поэтов и художников. Тогда же и были заложены традиции их искусства, дошедшего до сегодняшних дней. Гейши смогли добиться популярности благодаря тому, что они, во-первых, были более современными, чем старомодные юдзё; кроме того, проститутки жаждали только денег, когда гейши славились добрым сердцем и отзывчивостью.

После реставрации Мэйдзи правительство, озабоченное имиджем страны в глазах викторианского мира, выпустило «Петицию об освобождении гейш и проституток». Все долги гейш и проституток были списаны, контракты на обучение стало можно заключать только на семь лет, а обновлять лишь по согласию сторон. Все города получили право регистрировать проституток и гейш. Все гейши теперь могли вернуться домой, но многие не захотели сделать это, и в 1874 году законы были изменены. Был введён налог, который шёл на финансирование , где гейш должны были учить рукоделию, обращению с шелковичными червями, музыке, танцам, чтению и бухучёту, что позволило бы им найти работу в случае необходимости. Обучение было обязательным. Гейш вызывали на о-дзасики прямо из нёкоба, причём в случае, если банкет кончался до окончания рабочего дня, гейша должна была вернуться к занятиям. Через семь лет, в 1881 году, эксперимент был отменён.

В 1886 году гейшам было предписано брать фиксированную плату за услуги, что привело к стандартизации цен, которые ранее были предметом торга между клиентом и чайным домиком; в основном, в XIX веке плата у разных гейш остаётся примерно одинаковой. Правительство Мэйдзи, тем не менее, в отличие от сёгуната, не стремилось к запрещению излишеств в юкаку и ханамати: сёгунат строго следил за соблюдением многочисленных законов, регулировавших фасон и цвет одежды, причёски, украшения и предметы домашнего обихода, а новое правительство решило оставить карюкай в качестве островка свободы.

В 1890-х гейши стали восприниматься обществом как часть ушедшего периода Эдо, как хранительницы «настоящего японского духа». В 1898 году в Японии было около 25 000 гейш. Набирающие популярность милитаристы считали гейш достойным способом отдохнуть для патриота, и сами гейши выказывали любовь к родине разнообразными способами; к примеру, в Русско-японскую войну организованная группа гейш отказалась от одновременного ношения трёх кимоно, начав носить только два. В 1900 году появился очередной закон об организации работы «весёлых» кварталов, окончательно разделивший гейш и проституток.

В 1920-х годах количество гейш возросло многократно: с 1905 года их число возросло с 2300 до 10 000. Так как «традиционное японское» стало считаться «устаревшим», а также в силу инерционного восприятия гейш как новаторов, гейши начали экспериментировать с западной одеждой, западными танцами, причёсками, однако это вызвало в обществе ожесточённые диспуты относительно роли гейш в новой Японии. Журналист Ивао Танака писал, что гейши — это пупок общества, а в 1935 году вышла книга , содержавшая эссе, написанные людьми самых разных профессий, где они делились мыслями относительно дальнейшей судьбы гейш. Некоторые авторы рисовали гейшам блестящее будущее в качестве хранительниц традиций, другие выступали с критикой, утверждая, что гейши неграмотны и невежественны. Третьи же считали, что профессия изжила себя и должна исчезнуть.

В 1937 году растущие националистические настроения замедлили вестернизацию Японии; в войну гейши снова пережили небольшой подъём, сменившийся стагнацией в 1944, вызванной запретом на работу чайных домов. Правительство предписывало гейшам идти на работу на фабриках, но многие договаривались со своими патронами, чтобы те лишь записывали их в качестве работниц. После войны был достигнут социальный консенсус о том, что гейшам не следует осовремениваться. Именно с этого момента слово «гейша» стало означать «хранительница традиций». Послевоенный Киото испытал подъём: он не подвергался бомбёжкам, благодаря чему его чайные домики посещали жители пострадавшей Осаки.

В XXI веке гейши рекламируют товары и услуги, выступают на благотворительных вечерах, а также ищут новые способы повышения популярности профессии: к примеру, гейши Камиситикэна подают пиво в летнем саду, пиво разливают также работницы Гиона; гейши выступают на открытии бейсбольного сезона.

Во второй половине XX века число гейш неуклонно сокращалось. В 1999 году в Киото работало 195 гейш и 55 майко, из них 90 и 55 соответственно работало в Гион-кобу. В 2008 году число учениц в Киото впервые за 50 лет достигло 100. В закрывшихся ханамати стали вновь появляться ученицы.

Тем не менее, в ближайшее время профессию может ожидать серьёзный кризис: к примеру, в Киото работают всего трое одевальщиков, двое из которых в преклонном возрасте; парикмахерских, занимающихся париками, лишь две. Постепенно стареют и уходят на пенсию специалисты по традиционным ремёслам, на чью продукцию опирается профессия: мастера раскрашивания тканей в технике юдзэн, изготовители вееров и так далее

Труд и быт гейши

Распорядок дня 
День учениц начинается около восьми утра, а гейш — в 10. Затем и гейши, и ученицы идут на занятия танцами, музыкой, икэбаной и другими искусствами, набор которых зависит как от специализации конкретной гейши, так и от традиций данного города или квартала (к примеру, в Андзё гейши играют на флейте нокан). По возвращении, около шести вечера, молодые гейши и ученицы накладывают макияж и переодеваются в рабочее кимоно, а затем идут на банкеты. Из-за того, что ни гейши, ни ученицы не едят на вечеринках, перед работой они плотно ужинают. В Киото перед банкетами гейша должна зайти в каждый чайный домик, где работала вчера, и поблагодарить его хозяйку за вчерашнюю заботу. День гейши заканчивается глубоким вечером — в час ночи или даже позже.

О-дзасики 

Важными профессиональными качествами гейши как тамады являются умение заинтересовать клиентов, позволяя им расслабиться, забыв о работе, а также навык хранить тайны клиентов. Ученицам и гейшам предписывается для этого при каждой встрече здороваться с клиентом, даже если он был на предыдущем банкете с этой же гейшей.

О-дзасики включают в себя еду в высоком стиле кайсэки, игры, а также танцы в стиле танцевальной школы, специфичной для данного конкретного района. На о-дзасики как клиенты, так и гейши употребляют много алкоголя, обычно пива или саке, однако ученицы не пьют, так как это считается неподобающим. Гейши не едят на о-дзасики.

На о-дзасики гейши также обслуживают важных гостей, прибывающих в Японию с деловыми визитами: президентов, королей и императоров. Президент Форд и королева Елизавета бывали на о-дзасики в Гионе. Самого важного клиента усаживают на место рядом с токонома, чтобы гейши могли быстро сориентироваться, кому уделять больше внимания.

Игры на банкетах обычно представляют собой соревнования в ловкости, а проигравший должен осушить небольшую рюмку саке.
 Камень, ножницы, бумага.
  — двое играющих по очереди касаются лежащей тарелочки открытой ладонью, если один из игроков в свой ход взял тарелочку, второй должен коснуться места, где та лежала, кулаком. Перепутавший действия проигрывает.
 Тосэнкё (часто играют не на очки по правилам, а просто на «сбил игрушку»).
 .
 Надломанную палочку раскручивают в руках. Проигрывает тот, в кого угодит отлетевшая половина.
  — разновидность игры «камень, ножницы, бумага», в которой играющие должны одновременно выйти из-за ширмы, приняв вид тигра, охотника или старухи.

Заработок гейши в чайном доме обычно составляет фиксированная почасовая плата. Подсчёт времени изначально вели с помощью ароматических палочек, сгоравших за определённое время. Когда гейша собиралась уходить с вечеринки, хозяйка подсчитывала огарки от палочек и вписывала их в счёт человека, который пригласил гейшу. Кроме того, гейши получают чаевые, называемые «цветочными деньгами». Экономической стороной жизни ханамати ведает организация «камбукан» (幹部館), она подсчитывает все доходы каждой из гейш и публикует имена самых успешных из них. Именно так появилась информация о доходах Минэко Ивасаки, самой высокооплачиваемой гейши всех времён.

Другие виды работы 

Кроме о-дзасики, гейшу можно нанять для посещения спектакля, прогулки или . Клиент может выбрать, должна ли гейша прийти в полном облачении с макияжем, в простом кимоно или же вовсе в западной одежде.

Наиболее талантливые и успешные гейши демонстрируют своё умение играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать на периодически проводимых фестивалях, открытых для широкой публики. У каждого из киотоских кварталов гейш есть свой фестиваль: у Гион Кобу —  Мияко одори, у Камиситикэна —　 Китано одори. В Токио и других городах имеются городские фестивали танцев гейш. Первым подобным фестивалем был Мияко одори, целью проведения которого было создание имиджа города с богатой историей и культурой для Киото.　Подобные выступления позволяют гейше стать широко известной и популярной личностью, однако почти не приносят дохода. Кроме того, из-за сохраняющейся системы иэмото гейши не могут выбирать ни репертуар, ни аксессуары, ни даже место проведения выступления.

Гейши и ученицы участвуют и в других городских мероприятиях. После Великого восточнояпонского землетрясения гейши собирали пожертвования, стоя в людных местах с ящичками для подаяний.

Календарь праздников в Киото 

Календарь праздников, которые отмечают гейши, в каждом городе и даже квартале свой. Далее приведён календарь для Киото.

 13 декабря — , гейши наносят визиты учителям и хозяевам о-тяя, дарят подарки и просят помощи в новом году.
 4—7 января — , гейши и майко надевают формальные кимоно-куромонцуки и обходят местные чайные дома и окия с поздравлениями
 7 января (Гион-кобу, Гион-хигаси, Понто-тё, Миягава-тё), 9 января (Камиситикэн) —  гейши и майко, заработавшие больше всех в прошлом году, получают награды, глава школы танца Иноуэ выступает с танцем «Яматобуми».
 13 января, Гион-кобу —  гейши и майко посещают главу школы Иноуэ.
 4 февраля — Сэцубун — майко выступают в храмах и разбрасывают жареные бобы в толпу; считается, что они отгоняют злых духов. С Сэцубуном связан также ритуал переодевания , гейши и ученицы в дни празднования сэцубуна переодеваются в исторических деятелей, мифологических персонажей и просто комических персон, к примеру, пожилые одеваются в юных учениц, а ученицы могут играть мужчин.
 25 февраля, Камиститкэн — , фестиваль сливового цвета; майко и гейши проводят особую чайную церемонию в парке.
 20 марта, Гион — , выступление в чайном домике  в память об .
 25 марта — 7 апреля, Камиситикэн —  — танцевальное представление в театре Камиситикэн-кабурэндзё.
 1—30 апреля, Гион-кобу — Мияко одори, танцевальное представление в театре Гион-кобу-кабурэндзё или Минами-дза.
 1—16 апреля, Миягава-тё —  — танцевальное представление в театре Миягава-тё-кабурэндзё.
 16 апреля, Гион-кобу, Гион-хигаси, Миягава-тё, Понто-тё — , исполнение трёх танцев гейшами и майко в честь переноса столицы из Нары в Киото.
 1—24 мая, Понто-тё —  — танцевальное представление в театре Понто-тё-кабурэндзё.
 1—31 июля, Гион — Гион-мацури:
 7 июля, Гион-кобу —  — майко и гейши в одинаковых юкатах молятся в святилище Ясака вместе с главой школы Иноуэ об успехах в танцах.
 17 июля, — парад на платформах.
 24 июля — , танцевальный парад в соломенных шляпах, украшенных цветами.
 1 августа — , гейши и майко обходят своих учителей и чайные дома и благодарят за поддержку.
 4 октября, Камиситикэн — , по ханамати проходит процессия к святилищу Китано-Тэммангу, а гейши приветствуют участников парада с тротуара, стоя возле чайных домиков.
 22 октября, Гион-кобу и Понто-тё — Дзидай-мацури, майко и гейши одеваются в костюмы известных женщин прошлого (Оно-но Комати, Томоэ Годзэн и других) и принимают участие в параде.
 1—10 ноября — , танцевальный фестиваль района Гион-хигаси.
 8 ноября — , гейша и три майко возлагают хризантемы к памятнику Ёсии Исаму.
 1 декабря, Камиситикэн — , чайная церемония в Китано-Тэммангу.
 начало декабря — , на 4-й и 5-й день майко и гейши посещают премьеру спектакля кабуки в Минами-дза.
 31 декабря — , майко и гейши посещают чайные домики и поздравляют их персонал с наступающим Новым годом, после чего могут сходить в святилище за горящей лучиной, которую несут в свой окия для того, чтобы затем разжечь ею домашний очаг.

Обучение 

Жизнь и быт маленьких девочек, будущих гейш, с раннего возраста проходила в домах гейш —  — куда их зачастую продавали бедные семьи. Всё своё детство они вынуждены были работать сначала служанками, затем и ассистентками более старших гейш в доме, которые обучали этих девочек азам будущей профессии и в дальнейшем помогали получать образование. В Японии подобная традиция имеет древние корни: ученик живёт в доме у своего учителя искусств, занимаясь сначала домашней работой, ассистируя ему и становясь в итоге мастером своего ремесла.

Курс обучения в специализированных учебных заведениях включает в себя различные виды искусств, которыми должна владеть гейша: игра на музыкальных инструментах: японской лютне — сямисэне, — флейте «фуэ» и барабане «цудзуми»; традиционные виды пения, традиционный танец, искусство ведения чайной церемонии, искусство составления цветочных композиций — икэбана, поэзия, каллиграфия, живопись — то есть те виды искусств, которые позволят гейше в дальнейшем развлекать своих клиентов. Обучаясь, будущая гейша регистрируется в кэмбане, что позволяет ей в дальнейшем иметь отношения с чайными домами. Посещение занятий является частью жизни гейши вплоть до окончания нахождения в профессии. Гейши, помимо этого, следят за прессой и мировыми новостями. Это требуется для того, чтобы поддерживать с клиентами разговоры на любые темы, расслабить их.

Наблюдая за старшей гейшей у себя в доме, девочки учились подбирать подходящее для требуемой цели кимоно, надевать его, а также обучались искусству ведения беседы: на начальном этапе ученицы больше молчат, а более умелые гейши могут вести непринуждённую беседу, в том числе с иностранцами и важными гостями. Однако, не обязательно, что непосредственно старшая гейша окия будет заниматься с будущей гейшей: ученица обзаводится так называемой «старшей сестрой» (теоретически, это может быть любая девушка, ставшая гейшей, или, в киотоских кварталах Миягава-тё, Гион-хигаси, даже только старшей майко), которая и должна обучать её, свою «младшую сестру». Зачастую старшей сестрой становится старшая гейша в доме, однако у этого правила существует множество исключений. Так, старшей сестрой гэйко  из окия  была гэйко из окия  по имени . В квартале Камиситикэн в окия часто работает всего одна-две гейши, поэтому у начинающих вовсе нет «старшей сестры», а обучение контролирует хозяйка окия.

«Старшая сестра» должна быть назначена хозяйкой окия; для создания условных уз родства проводится церемония, аналогичная , которая является кульминацией японской свадьбы. Младшая и старшая сёстры по очереди пьют по три глотка из трёх маленьких чашек саке, произнося обещания заботиться друг о друге. Сестринство не является уникальной чертой общества гейш, подобный подход применяется, среди прочего, в сумо и якудза. Институт сестринства имеет множество аллюзий на свадьбу, в частности, младшая сестра уподобляется невесте, а старшая — жениху, а прошлая семья младшей сестры должна уступить место новой семье в мире карюкай.

Становление гейши 
Несмотря на то, что в период Мэйдзи самыми процветающими и престижными ханамати были токийские Симбаси и Янагибаси, в XX веке таковыми являются ханамати Киото. В городе Нара также сохраняется традиционный уклад жизни гейш; в мелких городах, например, Андзё, он претерпел значительные изменения. К примеру, в Киото по сей день сохраняется правило  — впервые на о-дзасики можно прийти только по приглашению постоянного клиента. В других городах, например, в Нагое это правило уже не имеет силы: единственным условием является проведение о-дзасики в традиционном японском ресторане или отеле.

В Киото и Наре 

Так как сейчас в Японии введено обязательное среднее образование, девочка не может стать ученицей гейши, пока не получит школьный аттестат в 15 лет. Вне Киото и Нары ученицами разрешено становиться лишь с 18. После достижения требуемого возраста соискательница вольна договориться с владелицей одного из домиков гейш (окия) и стать там «сикоми», прислужницей. Сикоми выполняет хозяйственные работы, убирает дом и помогает старшим сёстрам одеваться. Сикоми посещает занятия точно так же, как и гейши. Сикоми запрещено звонить домой, она может только писать письма. В Киото перед тем, как стать майко, ученицей, сикоми на короткий срок (две недели) превращается в минараи (слово означает метод обучения наблюдением за старшими). Минараи носит ту же причёску, что и майко, но её пояс оби свисает только на половину длины, а кимоно более разноцветное, по сравнению с майко. Минараи посещает банкеты, но только как наблюдатель.

Через полгода, по правилам Киото, после сдачи экзамена происходит церемония инициации, «мисэдаси» — с этого момента соискательницы называются начинающими гейшами (майко) и получают рабочий псевдоним , включающее, в подавляющем большинстве случаев, часть имени своей старшей сестры или общий для этого окия компонент. Подобная практика не уникальна для гейш, в Японии деятели искусств часто имеют несколько имён. Примером «общего компонента» могут являться гейши окия Тама в Гион Кобу, в котором есть «ветвь мамэ»: Мамэтэру, Мамэхару, Мамэсудзу; «ветвь ха»: Судзуха, Маюха, Котоха и другие, причём гейши одной «ветви» могут не являться «сёстрами». После мисэдаси майко всегда носит традиционную японскую причёску на собственных волосах и одевается в кимоно. В данный период задача старшей сестры состоит в знакомстве начинающей гейши со своими клиентами. Именно поэтому так важен опыт старшей сестры: чем популярней она будет, тем больше шансов у начинающей гейши будет обрести хорошую клиентскую базу.

Следующим шагом майко раньше была потеря девственности — «мидзуагэ», — церемония, отмечающая повышение её статуса к старшей майко и смене причёски с варэсинобу на офуку. Сейчас мидзуагэ не проводится.

Майко Киото и Нары меняют причёску, символизирующую шаги, ведущие к становлению гейшей: сперва варэсинобу, затем офуку. Перед тем, как сменить кимоно и причёску на подобающие статусу гейши, происходит церемония «смены воротничка», эри-каэ. Воротничок майко вышит белыми и золотыми нитями, а гейши носят гладкий белый. Последняя причёска майко происходит от свадебной причёски прошлого, поэтому церемонию эри-каэ Лайза Дэлби называет также «engagement», «помолвка». На церемонии «эри-каэ» прядь пучка волос причёски сакко символически стригут, чтобы более взрослой причёской обозначить переход от девочки к молодой женщине. Сейчас майко становятся гейшами в 20 или 21 год, в зависимости от успеха и желания хозяйки окия.

У гейш Киото  стоят на более низкой ступени иерархии, чем , однако это не универсальное правило, к примеру, в Атами владеющие сямисэном музыканты получают на треть больше танцоров.

В других городах 

Хотя в Киото гейши достигли всемирной славы, в других японских городах тоже есть окия и гейши. Во многих городах традиции отличаются от киотоских. Например, в Токио и Ямагате ученицы носят парики, а не причёски на своих волосах. В Токио срок обучения хангёку (местное название ученицы) — от полугода до трёх лет. В городе Андзё имеется шесть окия, а соискательницы пропускают период ученичества, из сикоми становясь сразу гейшами. Майко города Нагоя носят разноцветные воротники, вместо обычных для Киото бело-красных. Распространённое мнение о том, что гейши вне Киото менее умелы в связи с укороченным периодом обучения, не имеют под собой основания. Гейши учатся всю жизнь, только в Токио период интенсивного обучения перемещён на первые годы бытия гейшей.

Дальнейшая карьера 

С 18 лет гейша получает возможность обрести «данна». Изначально «данна» — покровитель, иногда бывший любовником гейши, а иногда просто выступавший в роли мецената. Зачастую, но отнюдь не обязательно, гейшу и данна связывают тесные любовные отношения, включающие рождение детей. Обязанность данна состоит в том, что он должен покрывать многочисленные текущие расходы гейши, которой он покровительствует (например, приобретает для неё кимоно), а также способствовать росту её популярности. Появление одного или нескольких данна в карьере гейши не является обязательным элементом, однако без этого гейше сложнее оставить окия и стать полномасштабной звездой в своей профессии. Институт данна существует и поныне; заполнявшие опросник Дэлби гейши на вопрос: «Зачем вам данна?» отвечали: «Нужен близкий человек» (~50 %), для того, чтобы хватало денег (~25 %).

Имидж гейши как «слуги мужчин» является неверным: гейши обладают экономическими свободами и значительно более независимы, чем обычные японские жёны. Кроме того, идеал гейши — не безмолвная и покорная «ямато-надэсико», а гибкая ива (отсюда название карюкай). Даже на о-дзасики не только гейша наливает гостю выпивку, но и он должен налить ей бокал в ответ. С другой стороны, в 2022 году Киёха Киритака, пробывшая майко несколько месяцев, рассказала в Твиттере о том, что её, тогда шестнадцатилетнюю, заставляли пить огромное количество алкоголя и уговаривали принимать ванны с клиентами, а также сообщила, что её окия принуждает майко брать себе данна и занимается продажей девственности своих воспитанниц.

Уход из профессии 
Гейша должна покинуть окия, если выходит замуж. Но некоторые гейши, особенно сегодня, не хотят оставаться в профессии до старости и уходят просто по собственному желанию. Какой бы ни была причина, организовывается церемония : эта традиция была заимствована из кварталов проституток и организовывалась, если проститутка выплатила свои долги и могла вернуться в японское общество. Покидающая ханамати гейша рассылает своим учителям, клиентам, хозяевам чайных домиков, где работала, матушкам окия особое угощение: коробочку варёного риса. В случае, если она уходит по причине брака, или просто оставляет возможность возвращения, в коробку кладётся красный рис, а если о возвращении не может быть и речи — то белый.

Гейша и окия 

Окия — место, где живут ученицы и гейши, не получившие ещё самостоятельности. При поступлении на работу в окия (а учёба на гейшу тоже считается работой) чаще всего заключается контракт от 5 до 7 лет. По истечении этого срока гейша продолжает работу или уходит из окия. В Токио ученица может жить на съёмной квартире, в Киото же все ученицы в обязательном порядке переезжают в окия, даже если являются коренными жительницами Киото.

При многих окия имеются «чайные домики», . Это не обычные «чайные дома», а особые помещения, где происходят банкеты с гейшами и ученицами. Название «о-тяя» — киотоское, в Токио используется слово , хотя более корректно называть подобные заведения . В Токио матиай никогда не бывают одновременно и окия.

Как уже отмечалось, в дом гейш попадали девочки, зачастую проданные туда своими родителями, другие являлись дочерьми хозяйки дома — гейши, в силу возраста прекратившей свою работу и выполняющей в своём доме бухгалтерские функции. В случае, если у хозяйки отсутствует наследница, она может удочерить какую-либо из своих работниц, что позволит хозяйке получать весь доход, приносимый приёмной дочерью. Удочерение хозяйкой позволяет гейше получить фамилию общины, она становится , а также получает право в будущем унаследовать имущество окия.

Сосуществование окия и гейши, проживающей в ней, взаимовыгодно обеим сторонам: окия получает стабильный доход, гейша же получает доступ к обширной коллекции крайне дорогостоящих украшений, аксессуаров и кимоно, без которых она не может заниматься своей профессией. Точнее, гейша получает право заказывать кимоно за счёт окия, так как каждое кимоно в жизни гейши является неприкосновенной собственностью, забрать без спросу чужое кимоно приравнивается к посягательству на личную неприкосновенность. Зачастую старшая сестра, надев несколько раз кимоно, передаёт его младшей. Тем не менее, известны случаи, когда одно и то же кимоно, принадлежащее окия, используется для эри-каэ нескольких гейш.

Окия также называются .

Неяпонские гейши 
С 1975 по 1976 годы в ханамати Понто-тё гейшей без оформления работала американский антрополог Лайза Дэлби. Лайза исполняла обязанности гейши для лучшего понимания их мира: она работала над диссертацией.

В декабре 2007 года в районе Асакуса, Токио, дебютировала одна из первых гейш неяпонского происхождения, Фиона Грэм, работавшая под псевдонимом Саюки. Она продолжала работу в этой области более трёх лет, однако в феврале 2010 Саюки была уволена за нарушение правил сообщества.

Пятого октября 2010 года в окия Итикома города Андзё дебютировала гейша Ибу украинского происхождения.

С апреля 2011 года в окия онсэна «Идзунагаока» (Идзунокуни, преф. Сидзуока) гейшей работает румынка Изабелла Оноу.

С сентября 2012 года в городе Симода китаянка Чжан Сюэ проходила обучение на гейшу.

Гейша  американского происхождения дебютировала в токийском ханамати Ёсиноя в начале 2016 года.

Гейши и проституция 

Вопреки достаточно расхожему мнению, профессия гейши не предполагает занятия проституцией. Немаловажно, что с момента появления профессии гейши им было законодательно запрещено оказывать сексуальные услуги за деньги.

Однако существуют так называемые «онсэн-гэйся», девушки на горячих источниках, известные общим недостатком мастерства и возможностью оказать секс за деньги; героиня произведения Ясунари Кавабаты «Снежная страна» — именно такая «гейша», а, скорее, хостесс. Слово «онсэн-гейша» часто используется в качестве эвфемизма для проститутки.

Внешние различия 
В японской индустрии развлечений гейши и юдзё (проститутки) исторически занимали разные позиции, что проявлялось во внешних различиях: проститутка повязывала пояс своего кимоно простым узлом спереди, что позволяло его развязывать много раз в день, узел пояса гейши завязывается сзади сложным узлом, и без посторонней помощи развязать и, тем более, завязать, его невозможно. Гейш одевают специальные люди, называющиеся . Помимо разных способов завязывания пояса, в одежде и причёске гейш и японских высококлассных куртизанок таю и ойран существовало множество предписанных различий во внешности, которые не позволяли спутать гейшу с куртизанкой или проституткой, а также чётко указывали на социальный статус женщины и её род занятий. Каждый ранг проституток был чётко оговорён: таю должны были носить в причёске четыре шпильки с длинными подвесками и три гребня, а куртизанки третьего ранга, обслуживающие борцов сумо — два гребня. Носить шпильки с подвесками им было запрещено. Гейши, в свою очередь, могли носить только простой гребень и небольшую шпильку.

Гейши в поп-культуре 

В конце XX столетия образ гейши был адаптирован для западной массовой культуры. Растущий интерес к этому феномену, а также экзотичность образа гейши способствовали появлению заметного числа произведений, обращающихся к этой японской профессии.

Так, в 1997 году был опубликован роман Артура Голдена «Мемуары гейши», рассказывающий о жизни девочки из рыбацкого посёлка, Чио Сакамото, ставшей впоследствии известной гейшей под именем Саюри Нитта. Огромная популярность и множество фактических ошибок книги способствовали появлению новых аналогичных романов. К примеру, Минэко Ивасаки, чьё жизнеописание легло в основу бестселлера Артура Голдена, написала весьма успешную автобиографию — в России издана под названием «Настоящие мемуары гейши» (в США — «Гейша, жизнь», , в Великобритании — «Гейша Гиона» ). Значительным успехом пользовалась и вышедшая в 2005 году экранизация книги Голдена. Книга Ивасаки также экранизирована под названием Хана-икуса, «Война цветов».

В 1998 году певица Мадонна появилась в облачении и макияже гейши на церемонии вручения наград «Грэмми». В следующем году она предстала в подобном образе в видеоклипе на песню Nothing Really Matters, а в 2001 году часть представления в рамках турне Drowned World была стилизована под японскую тематику.

Использование образа гейши в поп-культуре привело к весьма значительному искажению представлений западной публики о роли гейши в культуре Японии. Большинство современных западных авторов не имеют достаточных знаний о профессии гейш, а также об укладе традиционного японского общества, которое они стремятся описать, а в некоторых случаях — неправдоподобность порождается желанием соответствовать интересам и ожиданиям публики, воспитанной в рамках западной культуры. Портреты и описания, появляющиеся в их работах, не являются достаточно реалистичным описанием быта гейш; подобные произведения в значительной части представляют собой стилизацию.

Современные гейши-мужчины 
В Японии гейшами (не путать с тайкомоти) работает двое мужчин: Эйтаро, работающий в токийском ханамати Мукодзима, и Акари на онсэне Насу в городе Тотиги. Мать Эйтаро сама была гейшей, и он рос в «мире цветов и ив», из-за чего также решил вступить на эту стезю. И Эйтаро, и Акари накладывают такой же макияж, что и другие гейши, и носят женское кимоно.

Литература

Примечания

Сноски

Комментарии

Ссылки 

 Юдзё и гейши — история и факты

 Гейши разных городов Японии:
  Киото
 , Гифу
  города Мацуяма
 , Канадзава
 , Нара
  (предваряет эри-каэ, переход в гейши)

Общество Японии
Профессии
Музыкальные профессии